Thrombus är ett släkte av svampdjur. Thrombus ingår i familjen Thrombidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Thrombus